San Miguelito puede referirse a:

Botánica 
 La planta San Miguelito, fanerógama de la familia de las poligonáceas.

Lugares 
 
 San Miguelito (Honduras), municipio del Departamento Francisco Morazán;
 San Miguelito, antiguo nombre del municipio oficialmente denominado San Miguel Guancapla, en el departamento de Intibucá.

 San Miguelito, localidad en el municipio de Bavispe, Sonora;
 San Miguelito, yacimiento arqueológico ubicado en Cancún, Quintana Roo.

 
 San Miguelito, localidad del Departamento de Río San Juan.

 
 San Miguelito, ciudad-distrito en la provincia de Panamá.

Deportes 
 El equipo de fútbol Sporting San Miguelito, de Panamá.